

Geografia 
 Aur – municipalità delle Isole Marshall
 Aur – centro abitato dell'Oblast' autonoma ebraica

Sigle 
 American University of Rome – università di Roma
Alleanza per l'Unione dei Romeni (Alianța pentru Unirea Românilor) - Partito politico rumeno creato nel 2019
 Alleanza per l'Unità dei Romeni (Alianța pentru Unitatea Românilor) – Coalizione politica rumena creata nel 1990

Astronomia 
  Aur – abbreviazione della costellazione dell'Auriga

Codici 
 AUR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aurillac (Francia)
 aur – codice ISO 639-3 della lingua aruek